Меликя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Меликян, Александр Павлович (1935—2008) — советский и российский ботаник.
 Меликян, Анна Гагиковна (род. 1976) — армянский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Меликян, Арик Артаваздович (1944—2009) — советский и российский учёный, педагог.
 Меликян, Арман Варданович (род. 1963) — армянский дипломат.
 Меликян, Арсен Степанович (род. 1976) — армянский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр (2000).
 Меликян, Бабкен Людвигович (род. 1960) — советский и армянский футболист.
 Меликян, Ваагн Гургенович (род. 1967) — армянский дипломат.
 Меликян, Гагик Вагинакович (род. 1960) — армянский политический и государственный деятель.
 Меликян, Грачик Спиридонович (1913—1941) — советский армянский композитор.
 Меликян, Егише Меликович (род. 1979) — армянский футболист.
 Меликян, Наталия Меликовна (1906—1989) — армянский учёный, доктор биологических наук, профессор.
 Меликян, Овик Мамиконович (1902—1953) — армянский советский писатель.
 Меликян, Романос Овакимович (1883—1935) — армянский композитор.
 Меликян, Спартак Сейранович (род. 1968) — армянский государственный деятель.
 Меликян, Спиридон Аветисович (1880—1933) — армянский композитор и музыковед.
 Меликян, Хачатур Беглярович (1911—1942) — советский военный деятель, Герой Советского Союза (1942).

Составная фамилия 
 Дарбинян-Меликян, Маргарита Овнановна (1920—2021) — советский и армянский историк и переводчик.

См. также 
 
 Меликьян
 Меликов (Меликишвили)